Гавриші — селище сільського типу Богодухівського району Харківської області.
 Гавриші — пасажирська станція Сумського напрямку.